Кондау́ров  — фамилия (женская форма ). Известные носители:
 Кондауров, Алексей Петрович (род. 1949) — российский политик.
 Кондауров, Василий Михайлович (1924—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Кондауров, Владимир Николаевич (род. 1942) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Кондауров, Иван Александрович (1926—2000) — танкист, Герой Советского Союза.

См. также